Junior-VM i håndbold 1989 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 Junior-VM i håndbold 1989 (mænd)
 Junior-VM i håndbold 1989 (kvinder)